Ахмад Хасан аль-Хатиб () (1933—1982) — сирийский политик. Церемониальный глава Сирии, назначенный Хафезом Асадом вместо свергнутого президента Нуреддина аль-Атасси. Член правящей партии Баас; занимал пост президента всего четыре месяца. Его должность впоследствии занял Асад. Затем Ахмад аль-Хатиб стал спикером сирийского парламента.

Биография 
Родился в 1933 году в городе Эс-Сувайд.

Умер в Дамаске в 1982 году. У него было много братьев и сестер, одной из которых была Наджва аль-Хатиб, жена Абдулмаджида Мансура, врача в сирийской армии.

Примечания 

Члены сирийского отделения партии Баас
Президенты Сирии